

Sigle 
PN est un sigle, qui signifie :
 Passage à niveau
Polymorphisme Nucléotidique, la variation (polymorphisme) d'une seule paire de bases du génome entre individus d'une même espèce.
 Pression Nominale, en hydraulique industrielle gamme de pression d'utilisation des tubes et des raccords
 Protection de la nature, ainsi que Parc naturel
 Parc national
 P-notes, instruments financiers destinés à investir dans les marchés boursiers indiens
 Police nationale française
 Paris Normandie, journal quotidien régional de la presse écrite française fondé à Rouen 
Paris-Nord, dénomination référant à la partie Nord de Paris (gare Paris-Nord, groupe local d'organisation,...) 
 Pervers narcissique, pathologie relationnelle qui consiste en une survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui
 Personnel navigant, un métier de l'aéronautique

Code et symbole 
PN est un code, qui signifie :
 Les îles Pitcairn, selon la liste des domaines nationaux de premier niveau :.pn

PN est un symbole, qui signifie :
 petanewton, unité de mesure de force

pN est un symbole, qui signifie :
 piconewton, unité de mesure de force

Autres homonymies 
 Pavillon noir

Code